Beckett, även skrivet Becket, à Beckett och A'Beckett är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet Beckett eller med variater av detta namn
 Arthur William à Beckett (1844–1909), brittisk journalist, dramatiker och författare 
 Francis Beckett (1868–1943), dansk konsthistoriker
 Gilbert Abbott à Beckett (1811–1856), brittisk humorist
 Gilbert Arthur à Beckett (1837–1891), brittisk författare , dramatiker och librettist 
 Margaret Beckett (född 1943), brittisk politiker, labour, utrikesminister
 Samuel Beckett (1906–1989), irländsk-fransk författare och dramatiker
 Simon Beckett (född 1960), brittisk journalist och författare
 Thomas Becket (1118–1170), ärkebiskop av Canterbury, helgon
 William Beckett (född 1985), amerikansk sångare

Fiktiv person
 Carson Beckett, rollfigur i tv-serien Stargate Atlantis

Engelska efternamn